Książę Neapolu – tytuł utworzony w 1878 roku dla księcia (potem króla) Wiktora Emanuela III przez jego ojca Humberta I.

Książę Neapolu jest obok księcia Piemontu tytułem następcy tronu Włoch. Tytuły działają zamiennie, na przykład: ojciec jest księciem Neapolu jako następca, ale jak zostanie królem to utrzyma tytuł, a jego syn od momentu koronacji ojca będzie księciem Piemontu (do śmierci) - jego syn będzie księciem Neapolu i koło się zamyka.

Książęta 
 Wiktor Emanuel III 1878-1947
 Wiktor Emanuel IV 1947-nadal

Następcy tronu